Babacan est un nom de famille turc porté notamment par :

 Ali Babacan (né en 1967), homme politique turc ;
 Doğan Babacan (né en 1930), footballeur et arbitre turc de football ;
 Volkan Babacan (né en 1988), footballeur (gardien de but) turc.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc